Estany Tort, llac dels Estanys de Cabdella
 Estany Tort de Colieto, al circ de Colieto, a la capçalera de Caldes
 Estany Tort de Peguera, al circ de Peguera (Espot)
 Estany Tort de Rius, a la coma de Rius, capçalera del Valarties (Salardú)
 Lac Tòrt de Colomers, al circ de Colomers, a la Val d'Aran